Gallica steht für:
 Gallica, digitale Bibliothek der Französischen Nationalbibliothek
 Gallica (Automobilhersteller), ehemaliger französischer Automobilhersteller

Gallica oder gallica („gallisch“) ist Namensbestandteil in:
 Chronica Gallica, zwei spätantike Chroniken bis 452 und bis 511
 Rosa gallica (Essig-Rose, Gallica-Rose), robuste Wildrose, eine der Alten Rosen
 Legio III Gallica, Legion der römischen Armee
 Legio XVI Gallica, Legion der römischen Armee
 Via Gallica, Römerstraße in Norditalien, siehe Liste der Römerstraßen #Italien

Siehe auch:
 Gallic
 Gallico
 Gallisch